Grundbildung
 grundlegende Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, siehe Basisbildung
 die zweitunterste Bildungsstufe nach Definition der UNESCO, Grundschule, siehe ISCED Level 1
 das Erlernen eines Berufs ohne Spezialisierungen, die Berufliche Grundbildung
 Basiswissen im Umgang mit elektronischen Geräten des Alltags, siehe Informationstechnische Grundbildung

Siehe auch:
 Primarstufe